Lavalleja bezeichnet:

 Lavalleja (Montevideo), ein Barrio in Montevideo
 Departamento Lavalleja, ein Departamento in Uruguay
 Pueblo Lavalleja, eine Stadt im uruguayischen Departamento Salto

Lavalleja ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Antonio Lavalleja (1784–1853), uruguayischer Revolutionär